Mistrzostwa Nowej Zelandii w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Dunedin pomiędzy 25 i 27 marca.

Lekkoatleci rywalizowali przy bardzo silnym, zmiennym wietrze.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 000 m 
Mistrzostwa Nowej Zelandii w biegu na 10 000 metrów rozegrano 4 stycznia w Taurandze.

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 3000 m 
Mistrzostwa Nowej Zelandii w biegu 3000 metrów rozegrano 28 stycznia w Wellington.

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Nowej Zelandii w wielobojach rozegrano 12 i 13 lutego w Taurandze.

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 100 km 
Mistrzostwa Nowej Zelandii w biegu na 100 kilometrów rozegrano 19 lutego w Taupo.

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Mistrzostwa Nowej Zelandii w półmaratonie rozegrano 30 października w Auckland.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Nowej Zelandii
2011 w Nowej Zelandii
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce